zawisak tawulec (Sphinx ligustri) – gatunek motyla
 neilia, tawulec (Neillia, syn. Stephanandra) – rodzaj roślin różowatych